Franzensburg
 Franzenburg (Cuxhaven)